Öja kan syfta på:

Sverige

Småland
Öja socken, Småland – i Växjö kommun
Öja landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kronobergs län
Öja församling, Växjö stift – en församling i Växjö stift
Öja, Växjö kommun – en kyrkby i Öja socken

Gotland
Öja socken, Gotland –en socken i Gotlands kommun
Öja landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län
 Öja församling, Visby stift – var en församling i Visby stift

Skåne
Öja socken, Skåne – Ystads kommun
Öja landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län
Öja församling, Lunds stift – var en församling i Lunds stift
Öja, Ystads kommun – en småort i Ystads kommun och kyrkby i Öja socken

Södermanland
Öja socken, Södermanland – en socken i Eskilstuna kommun
Öja landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län
Öja församling, Strängnäs stift –  en församling i Strängnäs stift
Öja (ö) – en ö i Nynäshamns kommun med byn Landsort

Finland
Öja, Karleby stad – en före detta skärgårdskommun i Mellersta Österbotten i Finland

Se även
Öja kyrka som kan syfta på:

Öja kyrka, Gotland
Öja kyrka, Skåne
Öja kyrka, Småland
Öja kyrka, Södermanland
Öja bykyrka – en kyrkobyggnad i Karleby, Österbotten